Beckental heißen Täler:

 Beckental (Horrenbach), rechtes Seiten-Bachtal des Horrenbachs (zur Jagst) nahe Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Beckental (Iff), rechtes Seiten-Bachtal der Iff (zum Breitbach, zum Main) nach der Jackenmühle von Markt Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern